Götter steht für:

 Götter (Bibel), Gottheiten polytheistischer Religionen, die in der Bibel erscheinen
 Götterwelt oder Pantheon, Gottheiten polytheistischer oder fiktiver Religionen

 Götter, letztes Buch einer Trilogie von Trudi Canavan (2007), siehe Das Zeitalter der Fünf #Götter

Person:
 Rainer Götter (1946–2007), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Gott (Begriffsklärung)